Spojení písmen C a R může mít různé významy:

CR 
 bývalá SPZ okresu Chrudim
 CR – kód ISO 3166-2 pro Kostariku
 CV-CR – kód ISO 3166-2 pro Santa Cruz
 mezinárodní poznávací značka vozidel Kostariky
 francouzská zkratka z Croix-rouge – Červený kříž
 anglická zkratka z Czech Republic – Česká republika
 kriticky ohrožený taxon
 carriage return – řídící znak, jeden z typů konce řádku
 zkratka z názvu Clash Royale

Cr 
 chrom (z latinského Chromium) – chemický prvek

cr 
 kríjština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

.cr 
 .cr – internetová doména nejvyššího řádu pro Kostariku

Externí odkazy